Gorila může být:

 gorila – rod největších žijících primátů
 gorila západní
 gorila (západní) nížinná
 gorila nigerijská
 gorila východní
 gorila horská
 gorila východní nížinná
 gorila bwindská

 hovorový výraz pro bodyguarda nebo osobu mohutné postavy
 kauza Gorila – slovenský politický skandál
 Gorila (seriál) – televizní seriál
 Gorila (film, 2006) – italská krimikomedie z roku 2006 (v originále La cura del gorilla)
 Gorila (film, 2011) – český film
 Gorilla crash – česká hudební skupina z Jindřichova Hradce
 Gorilla Glass – tvrzené sklo vyráběné společností Corning

Podobné výrazy 
 Gorillaz

Externí odkazy